Scoresby kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Scoresby (udde),

Australien 

 Scoresby (del av en befolkad plats), Victoria, Knox, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar